Parco regionale del Delta del Po – parco regionale dell'Emilia-Romagna diviso tra le province di Ferrara e Ravenna
 Parco regionale del Delta del Po – parco regionale del Veneto nella provincia di Rovigo